Prins Willem-Alexander bezeichnet:

 Willem-Alexander (* 1967), Prinz von Oranien-Nassau, Jonkheer van Amsberg und König der Niederlande
 Prins Willem-Alexander, ehemalige Doppelendfähre der niederländischen Reederei Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
 Fähre der Reederei Westerschelde Ferry, siehe Damen Fast Ferry 3717